Рагимов — фамилия, чаще всего встречющийся на юге России и в Азербайджане

. Женская форма —

Рагимов 
 Рагимов, Агаисмаил Гасанага оглы (1950—2003) — российский предприниматель.
 Рагимов, Азад Ариф оглы (1964—2021) — министр молодежи и спорта Азербайджана.
 Рагимов, Азади Тагирович (род. 1958) — российский экономист. 
 Рагимов, Арзу Юсиф оглы (род. 1964) — азербайджанский государственный деятель.
 Рагимов, Аскер Ага-Рагим оглы (1956—2017) — советский и азербайджанский актёр театра и кино, артист Азербайджанского государственного русского драматического театра им. Самеда Вургуна (с 1978 года), заслуженный артист Республики Азербайджан.
 Рагимов, Виталий Меджиб оглы (род. 1984) — азербайджанский борец греко-римского стиля.
 Рагимов, Вугар Гамидулла оглы (род. 1986) — украинский борец-классик азербайджанского происхождения, обладатель серебра Чемпионата Европы 2011.
 Рагимов, Дадаш Бахман оглы (1932—2003) — азербайджанский ихтиолог.
 Рагимов, Джаваншир Иззат оглы (1973—1992) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Рагимов, Джамал (род. 1987) — азербайджанский спортсмен-конник.
 Рагимов, Ильгам Мамедгасан оглы (род. 1951) — юрист, доктор юридических наук, профессор.
 Рагимов, Ильгар Эльхан оглы (род. 1964) — азербайджанский государственный и спортивный деятель.
 Рагимов, Камран Наби оглы (1928—2007) — советский и азербайджанский ученый-историк и государственный деятель, министр народного просвещения Азербайджанской ССР.
 Рагимов, Керим (род. 1970) — российский художник.
 Рагимов, Кёроглы Исмаил оглы (1953—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Рагимов, Мавсум Гилалович (род. 1963) — российский политик.  
 Рагимов, Махмуд Джафар Кули оглы (1905—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 
 
 Рагимов, Рустам Толят оглы (род. 1948) — советский футболист и арбитр всесоюзной категории.
 Рагимов, Садых Гаджи Ярали оглы (1914—1975) — советский партийный и государственный деятель.
 Рагимов, Сулейман Гусейн оглы (1900—1983) — азербайджанский и советский писатель, Герой Социалистического Труда.
 Рагимов, Турал (род. 1989) — азербайджанский боец смешанных единоборств.
 Рагимов, Фаррух Ризван оглы (род. 1990) — азербайджанский футболист, защитник.
 Рагимов, Шахрияр Агали оглы (род. 1989) — азербайджанский футболист.



См. также 
 Рахимов